Le tournoi Carol Weymuller Open 1999 est l'édition 1999 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 11 au 15 octobre  1999 à New York. Le tournoi est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 32 participantes dont 16 têtes de série et quatre joueuses qualifiées. 

La  mondiale Michelle Martin s'impose en finale face à Linda Charman pour son septième titre WISPA de l'année.

Têtes de série

Tableau final 

 Cassie Campion est aussi connue sous le nom de Cassie Jackman.
 Linda Charman est aussi connue sous le nom de Linda Elriani.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 1999
Sport à New York en 1999
Squash en 1999